Middlesbrough FC deltog säsongen 2001/2002 i Premier League, FA-cupen samt Engelska ligacupen. Lagkapten var Gareth Southgate, och tränare var Steve McClaren. Laget slutade tolva i ligan och nådde semifinal i FA-cupen.

Turneringar

Spelartrupp

Målvakter
  Marlon Beresford
  Mark Crossley
  Brad Jones
  Mark Schwarzer

Backar
  Colin Cooper
  Ugo Ehiogu
  Gianluca Festa
  Curtis Fleming
  Dean Gordon
  David Murphy
  Stuart Parnaby
  Franck Queudrue
  Gareth Southgate
  Robbie Stockdale
  Mark Wilson

Mittfältare
  Mickaël Debève
  Stewart Downing
  Jonathan Greening
  Mark Hudson
  Paul Ince
  Allan Johnston
  Carlos Marinelli
  Robbie Mustoe
  Paul Okon
  Mark Summerbell
  Luke Wilkshere

Anfallare
  Alen Bokšić
  Benito Carbone
  Brian Deane
  Joseph-Désiré Job
  Szilárd Németh
  Dean Windass
  Noel Whelan

Premier League

Matcher

Bästa målskyttar
  Alen Bokšić 8
  Noel Whelan 4
  Szilárd Németh 3

Tabell

Referenser
 - RSSF England 2001/02

Middlesbrough FC:s säsonger
Middlesbrough